Роман () — община в Болгарии. Входит в состав Врачанской области. Население составляет 7417 человек (на 15 мая 2008 года).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Долна-Бешовица
 Камено-Поле
 Караш
 Кунино
 Курново
 Марково-Равниште
 Радовене
 Роман
 Синё-Бырдо
 Средни-Рыт
 Стояновци
 Струпец
 Хубавене

Примечания 

Общины Врачанской области